Dubyny (ukrainisch ; russische Entsprechung /Dubiny) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Dubyny (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Dubyny (Ostroh)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Dubyny (Radywyliw)

siehe auch:
 Dubyna